Chlorpropan ist die ungenaue Bezeichnung für zwei verschiedene Isomere:

 1-Chlorpropan  
 2-Chlorpropan